Guajardo ist der Familienname von:

 Anisa Guajardo (* 1991), US-amerikanisch-mexikanische Fußballspielerin
 Antonio de Nigris Guajardo (1978–2009), mexikanischer Fußballspieler
 Jesús Aldo de Nigris Guajardo (* 1983), mexikanischer Fußballspieler
 Jorge E. Guajardo González (* 1969), mexikanischer Botschafter
 Michelle Forbes (* 1965 als Michelle Renee Forbes Guajardo), US-amerikanische Schauspielerin
Remigio Acevedo Guajardo (1863–1911), chilenischer Organist, Dirigent und Komponist